Alejandro González (basketballer) (1907-1979), Uruguayaans basketballer
 Alejandro González Iñárritu (1963-), Mexicaans filmregisseur 
 Alejandro González (wielrenner) (1972-), Argentijns wielrenner
 Alejandro González (tennisser) (1989-), Colombiaanse tennisser